Färnebo församling kan syfta på:

 Färnebo församling, en tidigare församling i Karlstads stift
 Västerfärnebo församling, en tidigare församling i Västerås stift
 Österfärnebo församling, en tidigare församling i Uppsala stift